Spuistraat (Amsterdam), de voormalige Nieuwezijds Achterburgwal in Amsterdam
Spuistraat (Den Haag), een straat in Den Haag

Ook:
Spuistraat, Den Haag, een schilderij van Floris Arntzenius